Whitefield ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Whitefield (Dorset)
 Whitefield (Greater Manchester)
 Whitefield (Perthshire)
 Whitefield (Somerset)

in den Vereinigten Staaten:
 Whitefield (Arkansas)
 Whitefield (Illinois)
 Whitefield (Maine)
 Whitefield (New Hampshire)
 Whitefield (CDP, New Hampshire)
 Whitefield (Oklahoma)

Whitefield ist der Familienname folgender Personen:
 George Whitefield (1714–1770), englischer Geistlicher, Mitbegründer des Methodismus
 Karen Whitefield (* 1970), schottische Politikerin
 Patrick Whitefield (1949–2015), britischer Permakulturlehrer

Siehe auch:
 Whitfield